Herbe du Diable désigne plusieurs espèces de plantes :
Herbe du Diable, Datura stramonium L., plante annuelle de la famille des Solanaceae ;
Herbe du Diable, Heracleum sphondylium L., plante herbacée bisannuelle de la famille des Apiaceae ;
Herbe du Diable, Succisa pratensis Moench, plante herbacée de la famille des Dipsacaceae ;

Voir aussi